Епархия Гранд-Айленда () — епархия Римско-Католической церкви в городе Гранд-Айленд, штат Небраска, США. Епархия Гранд-Айленда входит в митрополию Омахи. Кафедральным собором епархии Гранд-Айленда является собор Рождества Пресвятой Девы Марии.

История 
8 марта 1912 года Святой Престол учредил епархию Кирни, выделив её из архиепархии Омахи. 13 мая 1916 года епархия Кирни расширила свою территорию за счёт епархии Омахи. 

11 апреля 1917 года епархия Кирни была переименована в епархию Гранд-Айленда.

Ординарии епархии 
 епископ James Albert Duffy (25.01.1913- 7.05.1931);
 епископ Stanislaus Vincent Bona (18.12.1931 — 2.12.1944);
 епископ Edward Joseph Hunkeler (10.03.1945 — 31.03.1951) — назначен епископом Канзас-Сити;
 епископ John Linus Paschang (28.07.1951 — 25.07.1972);
 епископ John Joseph Sullivan (25.07.1972 — 27.06.1977);
 епископ Lawrence James McNamara (10.01.1978 — 14.10.2004);
 епископ William Joseph Dendinger (14.10.2004 — 14.01.2015);
 епископ Joseph G. Hanefeldt (с 14 января 2015 года).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
  Информация 

Католические епархии США
Религия в Небраске